Adventures in Foam to pierwszy i ostatni album wydany przez Amona Tobina pod pseudonimem Cujo. Album został wydany we wrześniu 1996 przez małą londyńską wytwórnie Ninebar. Mniej więcej w tym samym czasie Tobin podpisał kontrakt z Ninja Tune i zaczął wydawać pod własnym imieniem i nazwiskiem.

Wydania

Oryginalne wydanie Ninebar 
Pierwsze wydanie albumu – premiera w Wielkiej Brytanii nastąpiła 16 września 1996 roku.
 "Adventures In Foam Intro" – 1:49
 "Cat People" – 5:55
 "Northstar" – 6:09
 "Fat Ass Joint" – 5:42
 "Ol' Bunkhouse" – 5:47
 "Paris Streatham" – 4:57
 "A Vida" – 4:07
 "Traffic" – 5:52
 "Reef's Edge (Interval)" – 1:59
 "The Sighting" – 4:33
 "Break Charmer" – 4:09
 "The Method" – 6:26
 "On The Track" – 5:43
 "Cruzer" – 14:28

Wydanie amerykańskie – Shadow Records 
Album został wydany w USA ze zmieniona listą utworów oraz inną okładką przez wytwórnię Shadow Records. Premiera albumu nastąpiła 27 maja 1997 – już po premierze pierwszego albumu Amona Tobina nagranego dla Ninja Tune, Bricolage.
 "Adventures In Foam Intro"
 "Traffic"
 "The Light"
 "Cat People"
 "Paris Streatham"
 "A Vida"
 "Fat Ass Joint"
 "The Brazilianaire"
 "Northstar"
 "Break Charmer"
 "Clockwork"
 "Reef's Edge (Interval)"
 "The Sighting"
 "Cruzer"

Reedycja albumu – Ninja Tune 
20 maja 2002, Ninja Tune wydała rozszerzoną wersję debiutanckiego albumu. Album zajmował dwie płyty CD. Spis utworów na pierwszej płycie jest identyczny jak oryginalne wydanie Ninebar, na dysku drugim pojawiają się niepublikowane wcześniej utwory:
 "The Brazilianaire" – 6:20
 "4 or 6" – 5:40
 "Mars Brothers" – 5:06
 "Popsicle" – 4:37
 "The Light" – 5:15
 "The Sequel" – 7:52

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Adventures in Foam na MusicBrainz
 

Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Albumy Amona Tobina